Taràssovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Taràssovka (Nijnegorski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Taràssovka (Djankoi), localitat de la república de Crimea, a Rússia